Казадезю́с — насчитывающая несколько поколений семья французских деятелей искусств. Некоторые представители:

 Анри Казадезюс (1879—1947) — композитор и альтист, исполнитель на виоле д’амур, дядя Робера Казадезюса.
 Габи Казадезюс (1901—1999) — пианистка и педагог, жена Робера Казадезюса.
 Жан-Клод Казадезюс (род. 1935) — дирижёр и композитор, общественный деятель.
 Жизель Казадезюс (1914—2017) — французская актриса, дочь Анри Казадезюса.
Катрина Годен-Казадезюс — скрипачка, дочь Анри Казадезюса.
 Мариюс Казадезюс (1892—1981) — скрипач и композитор.
 Робер Казадезюс (1899—1972) — пианист, композитор и педагог, племянник Анри Казадезюса, муж Габи Казадезюс.
 Франсуа Казадезюс (1870—1954) — скрипач, дирижёр и композитор, брат Анри Казадезюса.